Erginus är ett släkte av snäckor. Erginus ingår i familjen Lottiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Erginus